«Моско́вская» () — станция Минского метрополитена. Расположена на Московской линии, между станциями «Восток» и «Парк Челюскинцев».

История 

Станция «Московская» сооружалась по проекту колонной трёхпролётной станции из сборных железобетонных элементов, изготовленных на Минском заводе железобетонных изделий. Строительство станции было начато осенью 1978 года. Для строительства станции извлекли и вывезли 60 тысяч кубометров грунта. Здесь также был применён немеханизированный проходческий щит «Скорость» проходки тоннелей. В июне 1981 года станция была сдана под отделку, и в следующем году основные работы по строительству были закончены.

«Московская» была открыта 29 июня 1984 года в составе первой очереди минского метро. Станция построена из сборных железобетонных конструкций. Архитекторами станции были сотрудники института «Минскпроект» Л. Н. Погорелов, Л. Кустова, Ю. Ивахнишин. Художники — В. И. Стальмашонок и В. Довгало. 

Станция находится рядом с Волгоградской улицей. Изначально её также предполагалось назвать «Волгоградская». Но в начале 1980-х годов у властей Минска появился проект переименования части Ленинского проспекта, начинающейся от Волгоградской улицы в Московский проспект, и новая станция метро получила название «Московская». Ленинский проспект в Московский проспект переименовывать не стали, и, таким образом, станция носит название несуществующей магистрали.

Около двух с половиной лет после открытия станция являлась конечной (до открытия следующей станции «Восток»). За станцией расположены оборотные тупики с противошёрстным съездом, которые и сейчас используются для ночного отстоя поездов.

Оформление станции 
Оформлена на тему «Москва — столица Союза СССР», в оформлении станции совмещены архитектурные средства и монументально-декоративное искусство. Торцевая стена над входом в перронный зал украшена панно с изображением кремлёвских курантов. Панно на двух путевых стенах с изображением историко-архитектурных памятников Москвы исполнены в технике флорентийской мозаики. Стены и колонны облицованы белым мрамором. В 1987 году архитектору станции Л. Н. Погорелову была присуждена премия СМ СССР за этот проект.

В цветовом оформлении станции использованы белый и золотистый цвета, которые призваны охарактеризовать образ Москвы (белокаменная, златоглавая). Цоколь путевых стен выложен чёрным гранитом. На путевой стене размещено мраморное панно «Московский Кремль», в центре которого изображён мавзолей Ленина, и название станции на белорусском языке. Чуть более в сторону расположено панно «Государственный исторический музей» и «Большой театр», а также панно с набором узнаваемых московских силуэтов: зубцы кремлёвских стен, кремлёвские башни со звёздами и древние купола. Станция подсвечивается продолговатыми ламповыми светильниками, расположенными вдоль карнизов потолка. В кессонах потолка имеются ряды квадратных светильников из молочно-белого оргстекла с металлическими вставками золотистого цвета, дающие рассеянный свет, однако в настоящее время они не используются. В торцевой стене над лестницей, ведущей к путевой платформе выполнены в орнаментикой мозаике, в центре которой — часы, напоминающие куранты башни Московского кремля.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Станции Минского метрополитена
Московская линия метро (Минск)
Объекты в Минске с названиями, ассоциированными с Москвой
Станции метрополитена, построенные в 1984 году